Trautwein ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Trautwein (1940–2019), deutscher Biophysiker
 Dieter Trautwein (1928–2002), deutscher evangelischer Theologe und Komponist
 Edith Trautwein (1882–1967), deutsche Bibliothekarin und Politikerin (SPD)
 Eduard Trautwein (1893–1978), deutscher Maler
 Ernst Trautwein (* 1936), ehemaliger deutscher Eishockeyspieler 
 Eugen Trautwein (* 1938), deutscher Unternehmer und Mäzen
 Friedrich Trautwein (1888–1956), deutscher Musiktechniker
 Fritz Trautwein (1911–1993), deutscher Architekt
 Hans-Michael Trautwein (* 1957), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Katrin Trautwein (* 1962), Schweizer Farbforscherin und Unternehmerin

 Theodor Trautwein (1833–1894), deutscher Buchhändler, Redakteur und einer der Gründer des Deutschen Alpenvereins  
 Ulrich Trautwein  (* 1972), deutscher Psychologe und Professor für empirische Bildungsforschung (Universität Tübingen)
 Ulrike Trautwein (* 1958), deutsche evangelische Theologin und  Generalsuperintendentin
 Ursula Trautwein (* 1932), deutsche Autorin

Trautwein steht außerdem für:

 ein Alias von Ignaz Trebitsch-Lincoln
 Trautwein (Unternehmen), ein deutsches Unternehmen für Sicherheitsdruck

Siehe auch:
 Trutwin